

Chimica 
 R63 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R63 – strada regionale N2 tra East London e Butterworth – Williston (Sudafrica)
 BMW R63 – motocicletta della BMW

Collegamenti esterni 

Habbo R63, (R63: Versione dei RetroServer).